

Acronimi 
 Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler – industria tedesca di materiale ferroviario

Codici 
LEW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Auburn-Lewiston, Stati Uniti
 lew – codice ISO 639-3 della lingua ledo kaili

Altro 
 Lew – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Oxfordshire
 Lew Zealand – personaggio dei Muppet